Вільгельм Шмід — архітектор.
 Генріх Шмід — німецький офіцер-підводник, корветтен-капітан крігсмаріне.
 Манфред Шмід — австрійський саночник, олімпійський чемпіон.
 Міхаель Шмід — швейцарський фристайліст, олімпійський чемпіон із скікросу.
 Рудольф Шмід — австрійський саночник, олімпійський медаліст.
 Свен Шмід — німецький фехтувальник.
 Ян Шмід — норвезький лижний двоборець

Німецькі прізвища